Nemophas är ett släkte av skalbaggar. Nemophas ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Nemophas